Silo – costruzione destinata all'immagazzinamento di prodotti agricoli, minerali, chimici
Silo – struttura sotterranea progettata per ospitare e lanciare missili balistici
Silo (?-783) – re delle Asturie dal 774 al 783
Silo – antica città del Canaan, corrispondente all'odierna Seilūn (Cisgiordania)
Silo – comune degli Stati Uniti d'America in Oklahoma
Silo (1938-2010) – pseudonimo di Mario Rodríguez Cobos, filosofo argentino, fondatore dell'umanesimo universalista
Silo – serie di romanzi di Hugh Howey

Pagine correlate
Silos (disambigua)
Shiloh